Змагання з плавання на дистанції 200 метрів комплексом серед чоловіків на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 відбулися 21 і 22 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 21 червня о 09:40 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 21 червня о 19:39 за місцевим часом.

Фінал
Фінал відбувся 22 червня о 19:06 за місцевим часом.

Примітки 

200 метрів комплексом (чоловіки)